Paseban (Bayat), een bestuurslaag in Indonesië
 Paseban (Jumapolo), een bestuurslaag in Indonesië
 Paseban (Senen), een wijk van Jakarta
 Paseban (Vii Koto Ilir), een bestuurslaag in Indonesië